Digito-pressione – tecnica diagnostica della semeiotica medica consistente nella pressione delle dita sulla cute al fine di rilevare o studiare diversi segni clinici
 Digitopressione (medicina alternativa) – tecnica terapeutica alternativa basata sulla pressione delle dita sul corpo